Fortitudo in latino significa "forza", e può indicare:

Religione
 Una delle quattro virtù cardinali

Sport
Società Ginnastica Fortitudo – società polisportiva di Bologna, da cui nacquero:
Fortitudo Pallacanestro Bologna – squadra di basket di Bologna
Fortitudo Baseball Bologna – squadra di baseball di Bologna
Società di Ginnastica e Scherma Fortitudo –  società polisportiva di Roma, da cui nacque la ;
Fortitudo Cosenza – antico nome del  calcio.

Astronomia
Fortitudo – esopianeta in orbita attorno alla stella